|-
| 159501 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159502 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159503 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159504 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159505 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159506 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159507 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 159508 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159509 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159510 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159511 - ||  || 30 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 159512 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159513 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159514 - ||  || 3 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159515 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159516 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159517 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159518 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159519 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159520 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159521 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159522 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159523 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159524 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159525 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159526 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159527 - ||  || 25 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159528 - ||  || 31 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159529 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159530 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159531 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159532 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159533 - ||  || 25 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159534 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159535 - ||  || 25 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159536 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159537 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159538 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159539 - ||  || 5 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159540 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159541 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159542 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159543 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 159544 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159545 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159546 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159547 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159548 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159549 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159550 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159551 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159552 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159553 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159554 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159555 - ||  || 27 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159556 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159557 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159558 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159559 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159560 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159561 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159562 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159563 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159564 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159565 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159566 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159567 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159568 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159569 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159570 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159571 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159572 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159573 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159574 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159575 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159576 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159577 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159578 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159579 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 159580 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159581 - || 2001 WO || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159582 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159583 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159584 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159585 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159586 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159587 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159588 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159589 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159590 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159591 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159592 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159593 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159594 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159595 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159596 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159597 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159598 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159599 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159600 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-